

Килимов Асылбек Сактапбергенович () — советский и казахстанский боксёр, член Олимпийской сборной команды СССР 1984 г Мастер спорта СССР (1980), Мастер спорта СССР международного класса (1984), Заслуженный тренер Казахской ССР (1991), Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан 
Тренер: Драч Александр Александрович — Заслуженный тренер Казахской ССР

Достижения 
Победитель первенств СССР среди юношей
 1979 - Бельцы
 1980 - Караганда
 1981 - Харьков
 1981 - Каунас (Спартакиада школьников СССР)
 1981 - Победитель международных турниров в Польше, КНДР, Турции
Победитель первенства СССР среди юниоров
 1982 - Пенза
 1982 - Бронзовый призёр Чемпионата Европы среди юниоров, Шверин, ГДР 
 1982 - Победитель международных турниров в ГДР, Чехословакии, Финляндии
 1983 - Участник VIII Спартакиады народов СССР
 1983 - Победитель международного турнира в Болгарии 
Предолимпийский чемпионат СССР

 1984 - Победитель матчевой встречи СССР — США, Москва
 1984 - ЧЕМПИОН СССР, обладатель олимпийской путевки - Ташкент
 1984 - Победитель Кубка СССР г - Ярославль
 1985, 86 - Дважды серебряный призёр Чемпионатов СССР (Ереван, Алма-Ата)

1987 - Победитель международного турнира в Болгарии

Иное

 1982 - Предложение английских промоутеров по переходу в профессионалы, с контрактом 1.5 млн фунтов стерлингов
 1984 - Первый - в Европейском и Мировых рейтингах (European Ranking List, A.I.P.S., Boxing illustrated, Amatuer Boxing), в весе до 75 кг
 196 поединков / 186 побед - 82 % или 152 поединка завершены досрочно

Карьера тренера 

 1988 - 1990:  Государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР (юноши, юниоры)
 1990 - 1991:  Государственный тренер Госкомспорта СССР по Казахской ССР. (взрослые)
 1991 - Сборная команда Казахской ССР заняла 1-ое общекомандное место на Х Спартакиаде Народов СССР, впервые, и последней, в истории бокса СССР
 1990 - 1991: Член технической комиссии EABA — Европейской Ассоциации Любительского Бокса
 1991 - Залуженный тренер Казахской ССР

Примечания

Ссылки 
 Asylbek Kilimov KAZAKHSTAN-USA 1984 

Чемпионы СССР по боксу